Die Blechtrommel (vertaald als De blikken trommel), een roman van Günter Grass.
 Die Blechtrommel, een film van Volker Schlöndorff.